David Glass (1829–1906) – kanadyjski polityk
 David Glass (1911–1978) – brytyjski socjolog
 David Glass (1935–2020) – amerykański przedsiębiorca
 Dawid Glass (1936–2014) – izraelski polityk